Rome může znamenat:

 Rome (New York) – město v okresu Oneida County ve státě New York ve Spojených státech amerických.
 Rome (stanice metra v Paříži)  – nepřestupní stanice pařížského metra na lince 2

Související články 

 Řím (rozcestník)